Seftigen (district), een district in het Zwitserse kanton Bern.
Seftigen (gemeente), een gemeente gelegen in dat district.